Konge i Danmark: Oluf 2. 1376-1387

Begivenheder 
 3. maj – Oluf 2. blev valgt til konge

Født

Dødsfald 
 8. juni – Edvard af Woodstock, (den sorte prins) engelsk tronfølger

Eksterne henvisninger 

 
76
Artikler om enkelte år